Княгининок (; до 2016 года — Маяки́, ) — село на Украине, находится в Луцком районе Волынской области.Впервые упоминается в XII веке под названием Княгинин.

Код КОАТУУ — 0722883701. Население по переписи 2001 года составляет 2168 человек. Почтовый индекс — 45630. Телефонный код — 332. Занимает площадь 2,44 км².

Адрес местного совета 
45630, Волынская область, Луцкий район, с. Княгининок, ул. 17 Сентября, 77

Ссылки 
 

Населённые пункты Луцкого района
Переименованные населённые пункты Украины